Yeti – człowiek śniegu
 Yeti Airlines – linie lotnicze
 Yeti (zespół muzyczny) – grupa muzyczna
 Škoda Yeti – samochód osobowy
 Yeti – film z 2008 roku
 Yeti - singel zespołu Radiorama